

Geografia 
 Centri abitati
 Rocche di Civitella – frazione del comune italiano di Civitella del Tronto, Abruzzo
 Isole
 Isola delle Rocche – isola del mar Tirreno vicina alla Sardegna
 Rilievi
 Altopiano delle Rocche – altopiano carsico dell'Appennino abruzzese in provincia dell'Aquila
 Rocche del Crasto – rilievo della catena dei monti Nebrodi nell'Appennino siculo
 Rocche del Reopasso – rilievi nell'Appennino ligure all'interno del Parco naturale regionale dell'Antola
 Rocche del Roero – rilievi caratteristici nella zona del Roero in Piemonte

Persone 
 Ellen Rocche – attrice brasiliana

Altro 
 Castello delle Rocche – noto anche come Rocca Estense, fortificazione a Finale Emilia, in provincia di Modena
 Rocche aldobrandesche – fortificazioni medievali legate agli Aldobrandeschi
 Rocche di transizione – tipologia di fortezza diffusa tra XV e XVI secolo